Села:
 Онищенки — Полтавська область, Кременчуцький район, Рокитненська сільська рада
 Онищенки — Полтавська область, Решетилівський район, Шилівська сільська рада